Seznam dílů seriálu Nancy Drew může být:
 Seznam dílů seriálu Nancy Drew (1995)
 Seznam dílů seriálu Nancy Drew (2019)